

Geografia 
 La Balme-de-Thuy – comune francese nel dipartimento dell'Alta Savoia della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Thuy – comune francese nel dipartimento degli Alti Pirenei nella regione dell'Occitania

Persone 
 Đặng Thùy Trâm – chirurgo e scrittrice vietnamita
 Emil Thuy – aviatore e ufficiale tedesco, asso dell'aviazione della prima guerra mondiale
 Kim Thúy – scrittrice canadese d'origine vietnamita
 Mai Phương Thúy – modella e attrice vietnamita
 Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy – imperatore e politico vietnamita
 Nguyễn Thùy Lâm – modella vietnamita